Mungo Park kan syfta på:

 Mungo Park (teater) – teater i Lillerød
 Mungo nationalpark – nationalpark i Nya Sydwales

Personer
* Mungo Park (1771–1806), skotsk läkare och upptäcktsresande
 Mungo Park (1839–1904), skotsk golfspelare och klubbtillverkare

Efternamnsförgreningssidor